Lerche steht für:

 Vogel aus der Familie der Lerchen
 Lerche (Lebensmittel), die Feldlerche als Lebensmittel
 Lerche (Adelsgeschlecht), dänisches Adelshaus
 Lerche (Automarke), deutsche Automarke
 Lerche (Hamm), Ortsteil von Hamm
 Lerche (Studio), japanisches Animationsstudio
 Lerche (Kosztolányi), Roman von Dezső Kosztolányi (1924)
 Lerche, umgangssprachlich für Frühaufsteher, siehe Chronobiologie #Chronobiologie beim Menschen
 Schacht Lerche, Bergwerk im Ruhrgebiet
 Jeanne oder Die Lerche, Theaterstück von Jean Anouilh (1953)

Lerche ist der Familienname folgender Personen:
 Arnfried Lerche (* 1952), deutscher Schauspieler
 Christian Lerche (1692–1757), General der Kavallerie in dänisch-norwegischen Diensten
 Christoph Casimir Lerche (1749–1825), Leibarzt des russischen Kaisers Alexander I.
 Cornelius Pedersen Lerche (1615–1681), dänischer Amtmann
 Dirk Lerche (* 1964), deutscher Politiker (AfD)
 Doris Lerche (* 1945), deutsche Cartoonistin, Schriftstellerin und Performerin
 Hans Stoltenberg Lerche (1867–1920), norwegischer Bildhauer
 Horst Lerche (1938–2017), deutscher Maler und Bildhauer
 Jakob Lerche (1703–1780), deutsch-russischer Mediziner und Botaniker
 Jean-Gustave Stoltenberg-Lerche (1898–1979), deutscher Manager und Unternehmer
 Jochen Lerche (* 1973), deutscher Ruderer
 Julius Lerche (1836–1914), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Gustav Lerche (1912–nach 1955), deutscher Journalist, Propagandist und verurteilter Kriegsverbrecher
 Martin Lerche (1892–1980), deutscher Lebensmittelhygieniker und Veterinärmediziner
 Otto Lerche (1885–1954), deutscher Theologe, Archivar und Kirchenhistoriker
 Pauliina Lerche (* 1974), finnische Musikerin und Komponistin
 Peter Lerche (1928–2016), deutscher Jurist
 Peter Lerche (Anthropologe), deutsch-peruanischer Anthropologe und Politiker
 Sondre Lerche (* 1982), norwegischer Sänger und Gitarrist
 Theodor von Lerche (1791–1847), deutsch-russischer Augenarzt
 Valborg Lerche (1873–1931), norwegische Sozialarbeiterin und Theologin
 Vincent Stoltenberg Lerche (1837–1892), norwegischer Maler

Siehe auch:
 Die Lerche
 Leipziger Lerche
 Lerchen (Begriffsklärung)
 Lerch
 Lärchen, Pflanzengattung der Kieferngewächse